Vetešník může být:

osoba obchodující s veteší v obchodě zvaném vetešnictví 

příjmení osob
František Vetešník (1784–1850) – katolický kněz, děkan v Sobotce, národní buditel a obrozenec
Jan Vetešník (* 1984) – český sportovec veslař, bratr Ondřeje
Jiří Vetešník – český jazzový muzikant
Ondřej Vetešník (* 1984) – český sportovec veslař, bratr Jana

Odkazy

Související články 
 Vetešníkův jasan v Perninku

Externí odkazy